Tames, Tameș oder Tamés ist der Name von

 George Tames (1919–1994), US-amerikanischer Fotograf
 Iulian Tameș (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Jorge Tamés (* 1958), mexikanischer Bobfahrer
 José Tamés (* 1956), mexikanischer Bobfahrer
 Luis Adrián Tamés (* 1960), mexikanischer Bobfahrer
 Roberto Tamés (* 1964), mexikanischer Bobfahrer

Siehe auch:
Manuel Tames, Gemeinde in Kuba